Melfjorden kan henvise til flere steder i Norge:

 Melfjorden (Sortland) – en fjordarm af Eidsfjorden i Sortland kommune i Nordland fylke
 Melfjorden (Rødøy) – en fjord i Rødøy kommune i Nordland fylke
 Melfjorden eller Melfjordbotn – en bygd ved Melfjorden i Rødøy kommune i Nordland fylke